De Engelse naam voor België
 Belgium Austriacum, de Oostenrijkse Nederlanden

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Belgium (Illinois)
 Belgium (Wisconsin)
 Belgium (township in Minnesota)
 Belgium (West Virginia)
 Belgium (Ozaukee County) (township)
 Belgium (Polk County) (township)

Nummers
Belgium (Bowling for Soup), een nummer van Bowling for Soup
Just Like Belgium, een nummer van Elton John